El Torneig d'Umag 2009, també conegut com a ATP Studena Croatia Open Umag 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de juliol i el 2 d'agost del 2009 al International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

Quadre individual masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009